Tomáš Verner (ur. 3 czerwca 1986 w Písku) – czeski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Turynie (2006), Vancouver (2010) i Soczi (2014), mistrz Europy (2008) oraz 10-krotny mistrz Czech (2002–2004, 2006–2008, 2011–2014). Zakończył karierę amatorską w 2014 roku.

Życie prywatne 
Studiował wychowanie fizyczne na Uniwersytet Karola w Pradze. Płynnie posługuje się językiem czeskim, niemieckim i angielskim, zna także podstawy rosyjskiego. Jego starszy brat Miroslav (ur. 1984) również trenował łyżwiarstwo i występował w parach sportowych.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Czescy olimpijczycy
Czescy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Písku
Urodzeni w 1986